Бузулук — Базавлук

Бузулук — село, Єсільський район, Акмолинська область

Бузулук — місто обласного підпорядкування, Оренбурзька область